Tataurowo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Tataurowo (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Tataurowo (Burjatien), Siedlung in der Republik Burjatien
 Tataurowo (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Tataurowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Tataurowo (Transbaikalien), Dorf in der Region Transbaikalien